El príncipe Felipe Erasmo de Liechtenstein (en alemán: Philipp Erasmus Alois Ferdinand Maria Sebaldus von und zu Liechtenstein; Zúrich, Suiza, 19 de agosto de 1946) es miembro de la familia principesca de Liechtenstein. Es hijo del príncipe reinante Francisco José II y hermano menor del actual príncipe reinante Juan Adán II. Recibe el tratamiento de Su Alteza Serenísima.

Biografía 

El príncipe Felipe nació en Zúrich, siendo el segundo hijo del príncipe Francisco José II, Príncipe de Liechtenstein y de su esposa, la condesa Georgina de Wilczek.

El príncipe Felipe estudió historia y sociología en la Universidad de Bonn y la Universidad de Basilea. Ha sido miembro de la junta directiva del grupo LGT desde 1981 y presidente de esa organización desde 2001.

Matrimonio y familia 
Se casó con Isabelle de l'Arbre de Malander el 11 de septiembre de 1971 (n. 24 de noviembre de 1949, Ronse, Bélgica), hija de Juan Bautista de l'Arbre de Malander y de su esposa Guillemette Grassal. Tienen tres hijos y cuatro nietos:
 Príncipe Alejandro Guillermo Juan Adán de Liechtenstein (en alemán: Alexander Wilhelm Hans Adam von und zu Liechtenstein; 19 de mayo de 1972, Basilea, Suiza). Casado civilmente en Vaduz el 24 de enero de 2003 y religiosamente en Salzburgo el 8 de febrero de 2003 con Astrid Barbara Kohl (13 de septiembre de 1968, Ratisbona), hija de Theodor Kohl y de su esposa, Ingrid Schlechta. Tienen una hija:
 Princesa Teodora Alejandra Isabella Antonia Nora María de Liechtenstein  (en alemán: Theodora Alexandra Isabella Antonia Nora Maria von und zu Liechtenstein; 20 de noviembre de 2004, Chêne-Bougeries, Ginebra, Suiza) fundadora del proyecto de vida silvestre Green Teen Team.
 Príncipe Venceslao de Liechtenstein (12 de mayo de 1974, Uccle, Bélgica). Fue pareja de la modelo Adriana Lima.
 Príncipe Rodolfo Fernando de Liechtenstein (en alemán: Rudolf Ferdinand von und zu Liechtenstein; 7 de septiembre de 1975, Uccle, Bélgica). Casado en Estambul el 20 de abril de 2012 con Tılsım Tanberk, hija de Olgun Tanberk y de su esposa, Melek Kampulat. Tienen tres hijos:
 Princesa Leonor Faye de Liechtenstein (en alemán: Alienor Faye von und zu Liechtenstein; 29 de septiembre de 2014 - 13 de diciembre de 2015)
 Princesa Leticia de Liechtenstein (en alemán: Laetitia von und zu Liechtenstein; 21 de julio de 2016, Zúrich, Suiza)
 Príncipe Carlos Luis de Liechtenstein (en alemán: Karl Ludwig von und zu Liechtenstein; 21 de julio de 2016, Zúrich, Suiza)

Títulos y estilos 
 Su Alteza Serenísima el Príncipe Felipe Erasmo Luis Fernando María Sebaldo de Liechtenstein, Conde de Rietberg.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas liechtensteinianas 
  Gran Estrella de la Orden del Mérito del Principado de Liechtenstein.
  Medalla conmemorativa del 70º Aniversario de Francisco José II de Liechtenstein (16/08/1976).

Árbol genealógico

Referencias

Enlaces externos 
 Página de la familia principesca de Liechtenstein (en alemán e inglés)

Príncipes de Liechtenstein
Personas de Zúrich
Grandes estrellas de la Orden del Mérito del Principado de Liechtenstein
Católicos de Liechtenstein
Liechtensteinianos del siglo XX
Liechtensteinianos del siglo XXI